Breña Baja är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Breña Baja ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Breña Baja är varierad. Havet är nära Breña Baja österut. Den högsta punkten i närheten är Cumbre Nueva,  meter över havet,  km väster om Breña Baja.  Närmaste större samhälle är Santa Cruz de la Palma,  km norr om Breña Baja. I omgivningarna runt Breña Baja  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna